Соревнования по водному поло на Олимпийских играх 1976 года проходили с 18 по 27 июля.

Квалифицированные команды

Судьи 

  Альберто Амайя
  Юлиан Баувенс
  Леонард Беннет
  Эндрю Берк
  Стэнли Браун
  Йохен Брокман
  Альфред Карел ван Дорп
  Уильям Вандерпол
  Анталь Вусек
  Алехандро Гомес
  В. Госе
  Рой Гунелл
  Кевин Джонс
  Ренато Ди Дженнаро
  
  Дьёрдь Кёниг
  Андрей Кистяковский
  Деннис Колдуэлл
  Луиджи Коппола
  Андре Кромбагс
  Любо Лубарда
  Эухенио Хинорис Мартинес
  
  Дональд Ньюболд
  Колин О’Ши
  
  Карл-Хайнц Польман
  Миша Радан
  Владимир Рашмаджян
  Джон Ричардсон
  Давид Тамари
  Джин Томас
  Джон Уайтхаус
  Джон Феликс
  Сандро Ферри
  
  Том Хермстад
  Том Херраман
  Саид Хигази
  Кенкити Хираи
  Амини Хосров
  Барри Хэйнсуорт
  Апостолос Цантас
  
  Юрий Шляпин
  Джордж Эддоус

Предварительный раунд

Группа A 

18 июля 

Югославия 4 – 4 Куба

Италия 12 – 1 Иран

19 июля 

Югославия 15 – 0 Иран

Италия 6 – 6 Куба

20 июля

Югославия 6 – 6 Италия

Куба 12 – 3 Иран

Группа В 

18 июля 

Нидерланды 5 – 3 Мексика

Румыния 5 – 5 СССР

19 июля

Нидерланды 3 – 2 СССР

Румыния  8 – 3 Мексика

20 июля

Нидерланды 6 – 5 Румыния 

СССР 7 – 4 Мексика

Группа С 

18 июля 

Венгрия 7 – 6 Австралия 

Канада 0 – 5 ФРГ

19 июля

ФРГ 4 – 3 Австралия

Канада 2 – 4 Венгрия

20 июля

Венгрия 4 – 0 ФРГ

Канада 6 – 5 Австралия

Квалификационный раунд

Группа D 

22 июля

Куба 5 – 0 СССР (техническая победа)

Канада 4 – 3 Австралия

Мексика 11 – 3 Иран

23 июля

СССР 4 – 3 Мексика

Канада 5 – 7 Куба

Австралия 8 – 2 Иран

24 июля

Куба 4 – 4 Мексика

СССР 7 – 2 Австралия

Канада 8 – 1 Иран

25 июля

Куба 10 – 2 Иран

Канада 6 – 6 СССР

Australia 4 – 4 Мексика

27 июля

Куба 8 – 3 Australia 

СССР 16 – 0 Иран

Канада 4 – 4 Мексика

Группа Е 

22 июля

Венгрия 6 – 5 Италия

Нидерланды 3 – 2 ФРГ

Румыния 5 – 5 Югославия

23 июля

Венгрия 5 – 3 ФРГ

Италия 5 – 4 Югославия

Нидерланды 4 – 4 Румыния

24 июля

Венгрия 5 – 3 Нидерланды

Италия 4 – 4 Румыния

Югославия 4 – 4 ФРГ

26 июля

Венгрия 9 – 8 Румыния

Италия 4 – 3 ФРГ

Нидерланды 5 – 3 Югославия

27 июля

Венгрия 5 – 5 Югославия

Италия 3 – 3 Нидерланды

Румыния 5 – 3 ФРГ

Медалисты

Литература 
 Водное поло: Итоги подготовки и участия советских спортсменов в XXI Олимпийских играх 1976 года: Методические рекомендации / Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. Главное спортивно-методическое управление Управления водных видов спорта. — М., 1977. — 37 с. Подг. заслуженный тренер СССР А. С. Блюменталь.

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com
 Games of the XXI Olympiad, Montreal 1976 : Official Report, v.3, рр. 502—515, 666—667

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
Водное поло в Канаде
1976 год в водных видах спорта